Hod může být:

 vrh – úkon lidské činnosti zvané házení nebo vrhání
 sportovní pojem
 sportovní disciplina
 hod diskem
 hod kladivem
 hod oštěpem
 hod od branky
 hod na koš
 hod granátem
 hod šipkou do terče
 hod soupeře v judu Nage Waza
 hody, hodování, hostina, odtud pak:
Boží hod vánoční
Boží hod velikonoční
Boží hod svatodušní
 Ejn Hod – izraelská osada
 hod. – zkratka pro hodinu (časový údaj)
 hod – jeden ze sefirot v kabale

Související články 
 Höd – slepý severský bůh, bratr Baldra
 Hood